Фрейла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баса. Занимает площадь 60 км². Население — 1132 человека (на 2010 год). Расстояние — 18 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Microweb turística de Freila realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Villa de Freila

Муниципалитеты Гранады